Pentagon Channel — телеканал вещает военные новости и информацию для 2,6 млн членов вооруженных сил США. Широко доступен по кабельному телевидению США, его могут смотреть открыто FTA в некоторых Европейских странах, Африке, Америке и большинстве стран Азии через спутник (в цифровом режиме (DVB-S,MPEG-2), открыто (FTA), с качеством NTSC канал вещает со спутника Hot Bird), также доступен для просмотра по всему миру через Интернет.

Программы включают:
 Информационные брифинги министерства обороны
 Военные новости
 Интервью с представителями министерства обороны
 Освещение работы американских военных

Программы 
Оригинальные программы

Recon: ежемесячная получасовая информационная телевизионная программа предоставляющая глубокий взгляд на различные темы от современных операций и миссий, до военных событий в истории и по другим предметам, специально для американских военных.

Around The Services: Ежедневная получасовая программа, освещающая военные новости о деятельности высших должностных лиц министерства обороны и о событиях военной службы по всему миру.

Fit For Duty: Готов к службе: энергичные 30-минутные тренировки под руководством военнослужащих, имеющих опыт в фитнес-подготовке. Понятные и полные уроки, под руководством инструкторов. Врач — специалист в области военной спортивной медицины также предлагает советы по предотвращению травматизма и недееспособности вследствие травм в каждом эпизоде шоу.

Focus On The Force: новая программа производства Pentagon Channel, в которой военные рассказывают личные истории о службе.

Battleground: каждые выходные очередная серия исторического кино о подробностях второй мировой войны, корейской войны и войны во Вьетнаме.

The Grill Sergeants: Программа Grill Sergeants научит готовить пищу, под аккомпанемент армейского джазового квартета «The Taste Buds».

This Week in the Pentagon: новости Пентагона за неделю, подробное освещение избранной темы недели.

Pentagon Channel также показывает, программы непосредственно с военной службы, такие как Freedom Journal Iraq, Freedom Watch Afghanistan, Army Newswatch, AFN Korea Nightly News, AFN Europe Report, Pacific Report, Eye On Nellis, The American Veteran, Air Force Space Today и On Track With Ft. Hood, также в прямом эфире брифинги министерства обороны и круглые столы.

Pentagon Channel в настоящее время доступен не во всех районах. Следующие телевизионные провайдеры, транслируют телеканал Пентагон:

 Verizon FiOS
 Dish Network
 Comcast
 Time Warner Cable
 Cox Communications
 Charter Communications
 Mediacom Communications Corp
 Insight Communications
 RCN Corporation
 Midcontinent Communications (Канал 155 в большинстве регионов)
 Knology
 Sky Angel
 Bresnan Communications
 Armstrong Cable Services
 Guam Cablevision
 MetroCast Communications
 Cable America
 Groton Utilities
 Wave Broadband
 Hargray CATV
 Millington Cable
 Paul Bunyan
 Trust Cable
 TCT West
 Centrovision Cable
 Dugway Cable
 Blue Ridge Communications

Подкастинг 
В апреле 2006 телеканал Пентагон запустил службу подкастов, в настоящее время предлагается 27 подкастов через ITunes Store и собственный сайт.

См. также 
 American Forces Network

Ссылки 
 Официальный сайт
 Спутникового описание в детялах
 Bravo Company: The Pentagon Channels 'Top Chef', The New Republic, by David Roth

Телеканалы США
Телеканалы, запущенные в 2004 году